Pedreirensi – abitanti di Pedreira
Pedreirensi – abitanti di Pedreiras (Maranhão)